Actidium är ett släkte av svampar. Actidium ingår i familjen Mytilinidiaceae, ordningen Pleosporales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar

Sporsäcksvampar
Actidium